Тэ́йлор Ро́чести (; род. , Хьюстон, штат Техас, США) — американский и черногорский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Профессиональная карьера 
В июне 2010 года Тэйлор перешёл в клуб турецкой баскетбольной лиги «Галатасарай», но в феврале 2011 года покинул команду. В том же месяце подписал контракт с немецким клубом «Альба» Берлин. В августе 2011 года Тэйлор перешёл во французский «Ле-Ман».

Спустя сезон он переходит в клуб испанской АБК Лиги «Каха Лабораль», а в декабре 2012 года покидает команду. В январе 2013 года подписывает контракт с итальянским клубом «Бьелла» до конца сезона. В августе 2013 года подписывает контракт с другим итальянским клубом «Монтепаски» Сиена.

5 января 2014 года Тэйлор подписывает контракт до конца сезона с клубом Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород». 30 июля того же года он продлевает контракт с клубом ещё на один сезон. Был признан MVP ноября в сезоне 2014/2015 Единой лиги ВТБ с 3 матчами и со средними показателями за игру в 17.7 очков, 3.3 подборов, 5.3 передач и 21 баллом за результативность. Также был признан MVP 1-го тура Топ-16 Евролиги 2014/2015 с 32 баллами за результативность.

В июне 2015 года Тэйлор Рочести подписал контракт с «Маккаби Электра Тель-Авив» на 3 года.

Достижения 
  Обладатель Кубка вызова ФИБА: 2009/2010
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2013/2014
  Чемпион Сербии: 2017/2018
  Серебряный призёр чемпионата России: 2013/2014
  Обладатель Кубка Израиля: 2015/2016
  Серебряный призёр Кубка Сербии: 2017/2018
  Обладатель Суперкубка Италии: 2013

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Разыгрывающие защитники
Баскетболисты США
Баскетболисты Черногории
Игроки БК «Гёттинген»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Бьелла»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки «Тяньцзинь Жунган»
Игроки БК «Олимпиакос»